Only You ():
 Only You (And You Alone) — сингл группы The Platters
 Only You (сингл Portishead) — сингл группы Portishead

См. также 

 Только ты